Behind the Veil – cortometraggio del 1914 diretto da Phillips Smalley e Lois Weber
Behind the Veil – cortometraggio del 1916 diretto da Lucius Henderson
Behind the Veil – film 1984 diretto da Margaret Wescott
Behind the Veil – cortometraggio del 2010 diretto da Shelley Bennett